Аре́ко () — назва, під якою відомі такі географічні об'єкти:

  — річка в аргентинській провінції Буенос-Айрес
  — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Кармен-де-Ареко (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сан-Антоніо-де-Ареко — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сан-Антоніо-де-Ареко (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес

Аре́ко () — прізвище, яке носили або носять такі люди:

  — аргентинський музикант і дослідник фольклору, автор гімну провінції Місьйонес
  — уругвайський політик
 Хорхе Пачеко Ареко — президент Уругваю у 1967—1972 роках